Робер Оссейн (, при рождении — Абрахам Оссейнофф (); ) — французский актёр театра и кино, режиссёр, продюсер, художественный руководитель театра «Мариньи» (Париж).

Биография 

Робер Оссейн родился в Париже в музыкальной семье. Его отец, скрипач и композитор Андре Оссейн () азербайджанец по национальности, был родом из Самарканда, а дедушка из Азербайджана. Перед Первой мировой войной Андре Оссейн учился в Москве, в 1921 году уехал в Германию, где учился в Штутгартской и Берлинской консерваториях и принял зороастризм. В Германии он встретил пианистку и комедийную театральную актрису Анну Марковну Минковскую (, 15 декабря 1904 — 1998), еврейского происхождения, родом из Сорок (Бессарабской губернии), чья семья покинула Бессарабию после Октябрьской революции 1917 года. Родители заключили брак 10 августа 1927 года в Париже.

Благодаря матери Робер с детства хорошо говорил по-русски. С пятнадцати лет занимался в студии при театре «Старая голубятня», потом окончил курсы Рене Симона, выступал на сцене. Особую популярность имел в «театре ужасов» — «Гран-Гиньоль», где был постановщиком ряда спектаклей.

В кино дебютирует в фильме Р. Каденака «Набережная блондинок» (Quai Des Blondes, 1954), и в 1955 году снимает свой первый фильм «Негодяи отправляются в ад» (Les Salauds Vont en Enfer), предложив в ней роль Марине Влади, на которой в том же году женится. Марина Влади будет участвовать и в ряде последующих его картин: «Простите наши прегрешения» (1956), «Ты — Яд» (Toi Le Venin, 1958), «Ночи шпионов» (1959).

Близость к семье Поляковых определила интерес к России и участие в 1956 году в картине «Преступление и наказание» Жоржа Лампена, где он сыграл «французского Родиона Раскольникова» — Рене Брюнеля, а Влади — «французскую Соню Мармеладову» — Лили Марселен.

Долгая дружба связывала его с мужем актрисы Брижит Бардо, французским актёром и режиссёром русского происхождения Роже Вадимом, у которого он снимался в картинах «Кто знает» (1957), «Порок и добродетель» (1963), «Дон Жуан-73» (Don Juan, 1973).

Оссейн играл во многих своих фильмах: «Смерть убийцы» (1963), «Круги под глазами» (1964), «Вампир из Дюссельдорфа» (со своей спутницей жизни Мари-Франс Пизье), ««Верёвка и кольт» («Кладбище без крестов»)», «Точка падения» (1970). В 1967 снял картину «Я убил Распутина» (I Killed Rasputin), с изрядной долей «клюквы».

Но самый большой успех Оссейн имел в роли графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизациях Бернара Бордери пяти романов Анн и Серж Голон об Анжелике, где его партнёршей стала французская актриса Мишель Мерсье. Робер Оссейн и Мишель Мерсье были партнёрами восемь раз: пять раз в «Анжелике», и ещё трижды в фильмах «Вторая истина», «Гром небесный» и «Верёвка и кольт».

Его характерной внешностью и голосом, умением лепить сложные характеры пользовались режиссёры Кристиан-Жак («Вторая истина» 1966), К. Отан-Лара («Убийца» 1962), Ж. Лотнер («Профессионал»), Клод Лелуш «Одни или другие» (Bolero/Les Uns Et Les Autres, 1981) и др. Дени де Ла Пательер дал ему очень интересную роль в фильме 1973 года «Запрещённые священники»: во время Второй мировой войны католический священник влюбляется в молоденькую девушку, которую играет Клод Жад.

В 1982 осуществил экранизацию романа Виктора Гюго «Отверженные» (Les Miserables), где в роли Эпонины снял свою третью жену, Кэндис Пату, а затем дал ей роль и в фильме «Красная икра» (Le Caviar Rouge, 1985).

Оссейн был главным образом театральным человеком. С 1970 по 1979 годы он возглавлял Национальный Народный театр в Реймсе, потом в Париже во дворце спорта ставил свои эпопеи с огромными массовками: «Дантон и Робеспьер», «Человек по имени Иисус», «Собор Парижской Богоматери» (по Виктору Гюго), «Анжелика» (по Анн и Серж Голон). Он также поставил для Жана-Поля Бельмондо «Кина» Сартра и «Сирано де Бержерака».

Робер Оссейн написал две книги мемуаров — «Слепой часовой» и «Кочевники без племён».

Трижды посещал Баку. В качестве факелоносца принял участие в эстафете огня Европейских игр 2015.
Член Академии Евразии.

Умер 31 декабря на 94-м году жизни в больнице коммуны Эссе-ле-Нанси, куда был доставлен после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. По словам близких артиста, он скончался через несколько часов после того, как задул свечи на праздничном торте.

Личная жизнь 

«Три раза я начинал свою жизнь заново» — говорил Робер Оссейн в одном интервью.

 Первой его женой (1955—1959) стала актриса Марина Влади, младшая из четырёх дочерей балерины Милицы Евгеньевны Энвальд и певца Владимира Полякова. Робер был знаком и с сёстрами Марины: с самой старшей сестрой Марины — телережиссёром Олей (Olga Varen); также в своём фильме «Ты — яд» играл вместе со второй по старшинству сестрой Марины — актрисой Таней (Одиль Версуа), а с третьей сестрой Марины — актрисой Леной (Милицей) (Hélène Vallier) — снимался в «Старой голубятне». От брака с Мариной у него двое сыновей — Игорь (актёр, живёт на Пиренеях во Франции) и Пётр (гитарист и балалаечник, живёт на юге Франции).
 Вторая жена Оссейна (на протяжении 15 лет) — психоаналитик и киносценарист Каролин Эльяшев (Caroline Eliacheff, урожд. Мари Каролин Наташа Эльяшев, род. 1947), дочь кинопродюсера российско-еврейского происхождения Анатоля Эльяшева (Anatole Eliacheff, в мире кино известен как Толя Эльяшев, родом из Баку) и литератора, феминистки сефардского происхождения Франсуазы Жиру (урожд. Лея Франс Гурджи, 1916—2003). Анатоль Эльяшев, среди прочего, был продюсером известной картины Анри-Жоржа Клузо «Набережная Орфевр» (1947). Каролин Эльяшев — автор многочисленных трудов по психоанализу, психиатрии и культурологии. В этом браке родился сын Николя, который некоторое время снимался в кино, затем (под новым именем Аарон Эльяшев) стал раввином в Страсбурге. В 2011 году вышла его первая книга «L’Idolâtrie, ou la question de la part».
 Третьей его женой стала Кэндис Пату, которой он, ухаживая, предложил роль в своём фильме «Отверженные» (1982). В этом браке родился его четвёртый сын, Жюльен.

Награды 
 Орден Почётного легиона — Командор (2006); Офицер (2000); Кавалер (1990)
 Орден «За заслуги» (Франция) — Великий офицер (2019); Командор (1994); Офицер (1986); Кавалер
 Командор ордена Культуры (Монако) (2006)

Фильмография

Примечания

Галерея 
 Робер Оссейн с родителями Андре Оссейном и Анной Минковской в 1975 году

Ссылки 
 Биография 

Киноактёры Франции
Умершие от COVID-19 во Франции
Умершие в 2020 году